Финал Кубка Англии по футболу 2002 года стал 122-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 17 мая 2003 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе и закончился со счетом 1-0 в пользу «Арсенал», который выиграл свой девятый кубок за историю.

Детали матча

Примечания 

2003
Кубок Англии финал
Кубок Англии 2003
Кубок Англии 2003
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 17 мая
Май 2002 года
2003 год в Уэльсе